Miejscowości w USA:
 Otterville – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Otterville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
Gminy w USA:
 Otterville (ang. Otterville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper